Кайл Шмид (; 3 августа 1984, Миссиссога, Канада) — канадский актёр, наиболее известный по роли Генри Фитцроя в телесериале «Кровные узы».

Биография 
Шмид родился в городе Миссиссога, Онтарио.

Шмид снялся в таких фильмов, как «Сделка с дьяволом», «Оправданная жестокость», «Джинсы-талисман», «Лысый нянька: Спецзадание», «Зерофилия» и других. Также он снялся в эпизодах таких сериалов, как «Деграсси: Следующее поколение», «Одиссея 5», «Зак и секретные материалы» и «C.S.I.: Место преступления Майами».

В 2007 году Шмид играл одну из главных ролей в телесериале «Кровные узы», в 2012—2013 годах — в сериале «Легавый», а в 2017—2018 годах — в сериале «Шесть». В 2021 году он снялся в роли Джона Уэйна Клайнсассера в нескольких эпизодах телесериала «Бескрайнее небо».

В настоящее время Шмид проживает Лос-Анджелесе, Калифорния. Много времени Кайл тратит на свой любимый вид спорта, футбол. Также он увлекается плаванием, ездой на лошадях и катанием на горном велосипеде. Он играет в футбольной команде сообщества  и помогает начальной школе в Миссиссоге, Онтарио.

Фильмография

Примечания

Ссылки